Zevulun (: זבולון) je židovské jméno. Mezi jeho nositele patří:
 Zevulun Hammer – izraelský politik, poslanec, ministr a místopředseda izraelské vlády
 Zevulun Orlev – izraelský politik, poslanec a ministr a předseda bývalý Národní náboženské strany

Další významy jsou geografického rázu:
 Zebulunské údolí  – údolí v severním Izraeli
 Oblastní rada Zevulun  – územněsprávní jednotka v Izraeli